Akronymet OSS har flere betydninger:

 Ofte Stillede Spørgsmål – (engelsk "FAQ") er en samling ofte stillede (og besvarede) spørgsmål om et emne.
 Open source – en betegnelse for frit programmel/software.
 Odense Steel Shipyard – Odense Stålskibsværft/Lindøværftet.
 Odense Socialpædagogiske Seminarium –
 Oss – en by i Nederlandene.
 Office of Strategic Services –
 OSS - var en momsregel, der vedrørte salg af radio- og tv-tjenester, teleydelser og elektroniske ydelser til private indenfor EU. 1. juli 2021 ændret til Moms One Stop Shop-ordningen.